

Toponymie

 Tursk est un village de la voïvodie de Mazovie
 Tursk est un village de la voïvodie de Lubusz